Paul Stanley (1952) – nome d'arte di Stanley Bert Eisen, cantante dei Kiss
 Paul Stanley (1983) – ex pattinatore di short track britannico
 Paul Stanley – album solista di Paul Stanley